Grivel ist der Name folgender Personen:

 Charles Grivel (1936–2015), Schweizer Romanist und Literaturwissenschaftler
 Guillaume Grivel (1735–1810), französischer Schriftsteller und Jurist
 Jean Grivel (1560–1624), französischer Rechtsgelehrter

Grivel ist der Name folgender Unternehmen:
 Grivel (Fahrzeughersteller), ehemaliger französischer Fahrzeughersteller